Selinum densiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Selinum densiflorum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
densiflorum